Chubbuck kan syfta på

Platser
Chubbuck, Idaho

Personer
Adam Chubbuck, amerikansk skådespelare
Christine Chubbuck (1944–1974), amerikansk nyhetsreporter som begick självmord i direktsänd TV
Emily Chubbuck, amerikansk författare och poet
Ivana Chubbuck, författare och skådespelare
Lyndon Chubbuck, regissör